Майкл (Майк) Джон Хагг (; 11 августа 1942, Госпорт, Гемпшир) — британский музыкант (ударные, вибрафон, вокал, клавишные) и автор песен, который получил известность в качестве основателя группы Manfred Mann.

Биография 
Родители Хагга мирились с его пристрастием к джазовым ударным до тех пор, пока он продолжал свои уроки игры на фортепиано. Работая в качестве музыканта на фестивале Butlin's Clacton, он познакомился с клавишником Манфредом Манном, после чего они сформировали группу The Mann-Hugg Blues Brothers, наняв Пола Джонса и позже Тома Макгиннесса. После подписания контракта с лейблом HMV Records продюсер, Джон Бёрджесс изменил название группы на Manfred Mann.

Хагг был вполне опытным пианистом и талантливым исполнителем на вибрафоне, но его основным инструментом в группе Manfred Mann была ударная установка. Тем не менее, он записал несколько соло на вибрафоне с группой (например, «I’m your Kingpin») и использовал инструмент, чтобы усилить такие хиты, как «Oh No Not My Baby». Он стал соавтором ранних хитов группы и сочинял сольные композиции на протяжении всей своей жизни, в том числе джазовые инструментальные («Bare Hugg») и задумчивые в стиле эйсид-поп («Funniest Gig», «Harry the One Man Band»). Его способности как автора песен в период его игры в группе существенно возросли, и Хагг стал постепенно всё более критично относиться к продукции группы, охарактеризовав хит «Ha! Ha! Said the Clown» в интервью Melody Maker в качестве одной из пяти худших записей, которые он когда-либо слышал.

Вместе со своим братом сочинил песню «Mister, You’re a Better Man Than I», которая была записана группой Yardbirds в 1965 году. Hugg также написал большинство песен для фильма Up the Junction, саундтрек к которому был записан группой Manfred Mann.

После распада группа Manfred Mann в 1969 году он и Манн сформировали группу Manfred Mann Chapter Three, в большей степени ориентированную на прог-рок и фьюжн, черпая вдохновение у Доктора Джона и в стиле свободного джаза. Группа гастролировала с пятичастной духовной секцией, а Хагг играл на электрическом пианино и пел. Последнее, по его собственным словам, только за неимением чего-то лучшего. Одна из его тем была использована в качестве музыкального сопровождения для телевизионной рекламы сигар. В 1970 году группа распалась.

Расставшись с Манном, Хагг выпустил два сольных альбома: Somewhere (1972) и Stress & Strain (1973). Затем в 1975 году выпустил альбом Neon Dreams уже в составе собственного коллектива под названием Hug, который играл смесь фанка и прогрессивного рока. Затем он собрал группу Mike Hugg Freeway, которая ограничилась выпуском одного сингла в 1976 году.

В 1991 году вместе с другими бывшими участниками Manfred Mann (кроме самого Манна) создал группу The Manfreds, в которой на этот раз стал клавишником. Группа регулярно гастролировала по Великобритании и Европе. Кроме того, Хагг является участником джазового трио PBD.

Дискография 
 Manfred Mann
 The Five Faces of Manfred Mann (1964)
 Mann Made (1965)
 As Is (1966)
 Soul of Mann (1967)
 Up the Junction (1968)
 Mighty Garvey! (1968)

 Manfred Mann Chapter Three
 1969 — Manfred Mann Chapter Three
 1970 — Manfred Mann Chapter Three Volume Two

 сольные альбомы
 1972 — Somewhere
 1973 — Stress & Strain
 1975 — Neon Dreams

Примечания 

Клавишники Великобритании
Композиторы Великобритании
Рок-клавишники Великобритании